Lütter ist der Name von geographischen Objekten im Landkreis Fulda in Hessen:
 Lütter, rechter Zufluss der Fulda nach Lütter (Eichenzell)
 Lütter (Eichenzell), Ortsteil der Gemeinde Eichenzell

Lütter ist der Familienname von Personen:
 Dirk Lütter (* 1973), deutscher Regisseur
 Johann Lütter (1913–1992), deutscher Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Lutter